Miasta w USA:
 Rush River – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Gminy w USA:
 Rush River (ang. Rush River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Rush River (ang. Rush River Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix